1993 Голяма награда на Франция е 43-то за Голямата награда на Франция и осми кръг от сезон 1993 във Формула 1, провежда се на 4 юли 1993 година на пистата Маникур, Франция.

Класиране

Състезание

Класиране след състезанието 

 Генерално класиране при пилотите

 Генерално класиране при отборите

Източници 
 

Голяма награда на Франция